A25 kan syfta på

Motorvägar
 A25 (motorväg, Belgien)
 A25 (motorväg, Italien)
 A25 (motorväg, Portugal)
 A25 (motorväg, Tyskland)